Svavarsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Garðar Svavarsson (), premier Scandinave à avoir vécu en Islande ;
 , biologiste marin islandais ;
  (né en 1965), philosophe islandais ;
 Vignir Svavarsson (né en 1980), handballeur islandais.

Notes et références